Atyphloceras är ett släkte av loppor. Atyphloceras ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mullvadsloppor
Atyphloceras